Sentit (biologia molecular)
 Sentit (percepció)
 Sentit (matemàtic)
 Sentit filosòfic, espiritual o transcendència
 En lingüística i literatura el sentit o subtext és la intencionalitat amb què es diu una oració o discurs; és allò que es «vol dir». En canvi el significat és el text que es diu literalment. P.ex.: Que ve el professor! significa 've el professor'; en canvi el sentit pot ser: "que tothom es posi al seu lloc". S'usa especialment en lingüística pragmatical i lingüística del text.